AirTanker Services (англ. AirTanker Services, также AirTanker) — британская чартерная авиакомпания, обеспечивающая передвижение между авиабазами Великобритании.

В 2008 году Министерство обороны Великобритании подписало контракт с AirTanker на транспортировки грузов и персонала между военными базами.

Направления 
 Аскеншин-Айланд
 Акротири
 Бриз-Нортон
 Кальяри
 Маунт-Плезант

Флот 

AirTanker заказал 14 Airbus Voyager, военную версию Airbus A330 MRTT. К июлю 2013 года флот AirTanker состоит из:
 5 Airbus Voyager
 1 Airbus A330

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании

Авиакомпании Великобритании